Миллет — многозначный термин.

 Миллет — богословский и юридический термин, распространённый в мусульманских странах.
 Миллет — орган мусульманской фракции Государственной Думы Российской империи 
 «Миллет» —  еженедельная газета, издававшаяся в Симферополе  в 1917-1920 годах в качестве еженедельного органа Временного крымского мусульманского исполнительного комитета на крымскотатарском языке.
 «Миллет» — крымскотатарский телеканал, вещающий в Крыму.
 Цыгане-мусульмане

Известные носители 
 Миллет, Фрэнсис Дэвис (1846—1912) — американский художник и скульптор.

См. также 
 Миллетт